Ваљехо има више значења:

 Ваљехо (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваљехо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваљехо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ваљехо, Порвенир Ваљехо (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику